Das Lucas Oil 150 ist ein Autorennen der NASCAR Camping World Truck Series, das jährlich auf dem Phoenix International Raceway in Avondale, Arizona stattfindet. Bei der ersten Austragung im Jahre 1995, als Mike Skinner gewann, mussten 124 Runden bewältigt werden. Das Rennen wurde von General Motors gesponsert und hieß GM Goodwrench/Delco Battery 200, die Zahl im Rennnamen stand in diesem Fall nicht wie so oft für die Anzahl der zu bewältigenden Meilen, sondern die Anzahl der Kilometer, die zurückgelegt werden mussten. In den Jahren 1996 bis 1998 galt es 186 Runden zurückzulegen, was in etwa 300 Kilometern entspricht. Seit dem Rennen der Saison 1999 beträgt die Distanz 150 Meilen (241,4 km), was 150 Runden entspricht. Bis zur Saison 1999 blieb General Motors Hauptsponsor des Rennens. Ab der Saison 2000 war es die zum General-Motors-Konzern gehörende Automarke Chevrolet, die den Platz des Hauptsponsors einnahm. In den Jahren 2006 und 2007 trug das Rennen den Namen Casino Arizona 150, bevor es zur Saison 2008 in Lucas Oil 150 umbenannt wurde. In den Jahren 2001 und 2002 kam es zu einem Green-White-Checkered-Finish.

Bisherige Pole-Positions und Rennsieger 

* = Green-White-Checkered-Finish

Weblinks 
Offizielle Website des Phoenix International Raceway

NASCAR-Camping-World-Truck-Series-Rennen
Sportveranstaltung in Avondale (Arizona)